Wilhelm Lotz ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Lotz (Architekt) (1829–1879), deutscher Architekt und Kunsthistoriker
 Wilhelm Lotz (Theologe) (1853–1928), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Wilhelm Lotze